Цинтаозавр (, буквально — ящер из Циндао) — род динозавров из семейства гадрозаврид, живших в верхемеловую эпоху (кампанский век) на территории современного Китая. Типовой и единственный вид — Tsintaosaurus spinorhinus — описан вместе с родом в 1958 году.

Описание 
Достигал 10 метров в длину, 3,6 м в высоту и веса 3 тонны. Tsintaosaurus имел характерный «утиный» клюв и множество зубов для пережёвывания пищи. Большую часть времени вероятно передвигался на четырёх ногах, но при необходимости мог вставать на две. Как и другие гадрозавриды, возможно, жил в стадах.

Tsintaosaurus обычно изображался с одним гребнем, торчащим из головы под небольшим углом. В 1990-х годах некоторые исследования показали, что гребень на самом деле является обломком кости.

Систематика 
При описании китайский палеонтолог Ян Чжунцзянь (который больше известен как C.-C. Young) поместил род в подсемейство Saurolophinae, однако уже в следующем году его переместили в семейство Lambeosauridae. В 1964 и 1991 годах высказывалось мнение, что Tsintaosaurus является синонимом другого рода динозавров Tanius. Однако позже найден ещё один образец, имеющий специфический гребень, так что в настоящее время Tsintaosaurus считается отдельным родом.

По состоянию на начало 2016 года род включают либо в подсемейство Lambeosaurinae, либо в трибу Tsintaosaurini этого подсемейства. В последнем случае филогенетические связи отражает следующая кладограмма:

Примечания 

Ламбеозаврины
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 1958 году